Büchsenschütz steht für:
 Büchsenmeister, Hersteller von Feuerwaffen

Büchsenschütz ist der Familienname folgender Personen: 
 Bernhard Büchsenschütz (1828–1922), deutscher Althistoriker 
 Gustav Büchsenschütz (1902–1996), deutscher Liederdichter